Osoby o tym nazwisku:
 Fairuza Balk – amerykańska aktorka filmowa
 Hermann von Balk – mistrz krajowy zakonu krzyżackiego w Prusach
 Klaas Balk – holenderski kolarz torowy i szosowy
 Zygmunt Balk – polski malarz i scenograf teatralny

Miejscowości o tej nazwie:
 Balk (Wielka Brytania) – osada w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Balk (Holandia) – wieś położona w północnej Holandii, we Fryzji